

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mep“ beginnt.

Mep 



Meph 
 Mepham, Chris (* 1997), walisischer Fußballspieler

Mepp 
 Meppelink, Madelein (* 1989), niederländische Beachvolleyballspielerin